Aubin (Aveyron)
 Aubin (Pyrénées-Atlantiques)
ook:
Aubin-Saint-Vaast, Pas-de-Calais